Gaston Mazzacane (né en 1975), un pilote automobile argentin ;
Loren Mazzacane Connors (né en 1949), un musicien américain.

Homonymie de patronyme